Tenisový turnaj WTA BGL Luxembourg Open 2011 se konal ve dnech 17.–23. října v Kockelscheueru v hale na tvrdém povrchu jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Viktoria Azarenková (vítězka)
  Anastasija Pavljučenkovová (1. kolo)
  Sabine Lisická (odstoupila)
  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  Ana Ivanovićová (2. kolo)
  Julia Görgesová (semifinále)
  Maria Kirilenková (2. kolo, odstoupila)
  Daniela Hantuchová (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Hráčky, které do hlavní soutěže získaly divokou kartu:
  Angelique Kerberová
  Anne Kremerová
  Mandy Minellaová

Hráčky, které postoupily z kvalifikace:
  Alexandra Cadanțuová
  Anne Keothavongová
  Karin Knappová
  Bibiane Schoofsová
  Lucie Hradecká – šťastná poražená

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= V Azarenka
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Brianti
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Tatišvili
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= P Parmentier
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= I Benešová
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= C Suárez Navarro
| RD1-score07-1=65
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=0r
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= M Kirilenko
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=3

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= F Pennetta
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Sevastova
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Date Krumm
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= S Halep
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= J Makarova
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= T Paszek
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= E Baltacha
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= J Görges
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= V Azarenka
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= A Brianti
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= I Benešová
| RD2-score03-1=w/o
| RD2-score03-2= 
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= M Kirilenko
| RD2-score04-1= 
| RD2-score04-2= 
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= A Sevastova
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= S Halep
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= T Paszek
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= J Görges
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= V Azarenka
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= I Benešová
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= A Sevastova
| RD3-score03-1=2r
| RD3-score03-2= 
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= J Görges
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2= 
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= V Azarenka
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= J Görges
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= D Hantuchová
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=1
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= L Hradecká
| RD1-score02-1=63
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Jakimova
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= A Cadanțu
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= A Kremer
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (vítězky)
  Lucie Hradecká /  Jekatěrina Makarovová (finále)
  Klaudia Jansová-Ignaciková /  Jasmin Wöhrová (čtvrtfinále)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Anastasija Pavljučenkovová (semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Luxembourg Open